de plaats waar vogels broeden
 Kunstenaarsinitiatief